Ruta 52 o Carretera 52 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 52.

Estados Unidos 
 California. Ruta Estatal 52.

Carreteras por número